Ogașu Babei se poate referi la:

 Ogașu Babei - afluent al râului Miniș
 Ogașu Babei - afluent al râului Nera